Green Gable (englisch für Grüner Giebel) ist der Name folgender Berge und Hügel:

 Green Gable (Lake District) in Cumbria, Vereinigtes Königreich
 Green Gable (Signy Island) im Archipel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis